{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Кубок мира
|-
|align = "center" | Бангкок, Таиланд
|-
|align = "center" | 11 — 17 июля 2011
|-
|align = "center" | CentralWorld
|-
| Призовой фонд — $ 700 000 
|-
| Победитель — $ 200 000
|-
| Высший брейк — 139 (Пассакорн Суваннават)
|- 
| Статус — нерейтинговый
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Чемпион
|-
| 
|-
| Чемпион 2011 — 
|-
| Финалист — 
|}Кубок мира 2011' (, полное название PTT-EGAT 2011 Snooker World Cup'' — по названию спонсоров) — профессиональный нерейтинговый командный снукерный турнир, который прошёл с 11 по 17 июля 2011 года в Бангкоке, Таиланд. Победителем стала команда Китая, обыгравшая в финале Северную Ирландию со счётом 4:2.

Турнир возобновил своё существование после десятилетнего перерыва. В последний раз он был проведён в 2001 году.

Призовой фонд 

 Команда-победитель: 200 000 $
 Команда-финалист: 100 000 $
 Полуфинал: 60 000 $
 Четвертьфинал: 30 000 $
 3-е место в группе: 15 000 $
 4-е место в группе: 12 500 $
 5-е место в группе: 7 500 $
 Высший брейк в групповой стадии: 5 000 $
 Высший брейк в плей-офф: 15 000 $
 Общий призовой фонд: 700 000 $

Формат 

В турнире приняли участие 20 команд из 19 стран. Таиланд, как страна-хозяйка турнира, выставила 2 команды. Всего участвовали двадцать команд по два игрока (восемь команд сеяные, две получили уайлд-кард, остальные были выбраны преимущественно исходя из развития игры в стране). Команды были распределены на четыре группы, по пять в каждой. Две лучшие команды из каждой группы прошли в плей-офф. 

Каждый матч в групповом этапе состоит из пяти фреймов (игр). Вначале друг против друга играют первые номера сборных, затем — вторые. После этого проходит игра в парном разряде (снукеристы чередуются после каждого удара в серии), а потом 1-й номер одной сборной играет против 2-го номера команды-соперника, и наоборот (2-й против 1-го). За каждый выигранный фрейм команде начисляется одно очко; таким образом, максимально возможное количество очков, набранных одной сборной по итогам группового этапа — 20. Если по итогам групповой стадии у двух или более команд набрано равное количество очков, в расчёт берутся результаты их очной встречи.

На стадии плей-офф матчи играются уже до 4 побед (максимум 7 фреймов). К пяти вышеописанным фреймам добавляется ещё по одной парной и одиночной играм. В «дополнительном» одиночном фрейме соперники определяются капитанами команд. В плей-офф, в отличие от группового этапа, если одна из команд уже добилась решающего перевеса (4 победы), то оставшиеся партии не играются.

Состав сборных

Результаты

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Финал

Сенчури-брейки 

 139 Таиланд-2
 128, 110, 109, 108 Северная Ирландия
 125 Шотландия
 120 Китай
 111, 101 Ирландия
 102 Англия
 100 Мальта
 100 Бельгия

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 Информация о турнире на World Snooker 

Кубок мира (снукер)
2011 год в снукере